Дубо́к — многозначное понятие:

Топоним

Беларусь 
 Дубок — деревня в Брестском районе Брестской области.
 Дубок — деревня в Островецком районе Гродненской области.

Россия 
 Дубок — древний город-крепость в верховьях Дона, местоположение неизвестно.
 Дубок — деревня в Новосельском сельском поселении Сланцевского района Ленинградской области.
 Дубок — деревня в Старопольском сельском поселении Сланцевского района Ленинградской области.
 Дубок — деревня в Плюсском районе Псковской области.
 Дубок — деревня в Осташковском районе Тверской области.

Носители фамилии 
 Дубок, Виктор Григорьевич (1935—2013) — советский и украинский архитектор, заслуженный архитектор Украины.

Другое 
 Дубок — фонтан-шутиха дворцово-паркового ансамбля Петергоф.
 Дубок — военный камуфляж.